Olympio ist der Familienname folgender Personen:

 Gilchrist Olympio (* 1936), togoischer Politiker
 Octaviano Olympio (1860–1940), Anführer der Bürger von Lomé, Togo
 Pedro Olympio (1898–1969), togoischer Diplomat und Arzt, Sohn von Octaviano
 Sylvanus Olympio (1902–1963), togoischer Präsident, Vater Gilchrists, Neffe von Octaviano